Melanogaster – rodzaj grzybów
 Melanogaster – rodzaj owadów